Idström ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Idström (* 1974), finnische Autorin und Sprachwissenschaftlerin
 Annika Idström (1947–2011), finnische Schriftstellerin und Dramaturgin